

Sigle 
 KGB – acronimo di Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti, , era il servizio segreto dell'Unione Sovietica
 KGB – comitato per la sicurezza governativa, servizio segreto della Bielorussia

Codici 
 KGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Konge (Papua Nuova Guinea)
 kgb – codice ISO 639-3 della lingua kawe

Musica 
 KGB – gruppo musicale
 KGB – album dei KGB del 1976

Altro 
 KGB – videogioco sviluppato dalla Cryo Interactive e rilasciato dalla Virgin Games nel 1992